Быто́шское городское поселение — муниципальное образование в северной части Дятьковского района Брянской области. Центр — посёлок городского типа Бытошь.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Бытошского поссовета и Будочковского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Дятьковского района
Городские поселения Брянской области